Tiuskrunni kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiuskrunni (ö, lat 60,62, long 21,11), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Tiuskrunni (ö, lat 60,55, long 21,18), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar